Суд присяжных может означать:
 Суд присяжных — институт судебной системы.
 Суд присяжных () — комическая опера Артура Салливана.
 Суд присяжных — телевизионная программа на НТВ российского телевидения, судебное шоу.

См. также 
 Суд присяжных в России
 Суд присяжных на Украине
 Суд присяжных в США